Bey kan syfta på:

 Bey – en furstetitel av turkiskt ursprung, se bej

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Bey (å),

Elfenbenskusten 

 Bèy, å, District des Montagnes,

Frankrike 

 Bey-sur-Seille – en fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle 
 Bey, Saône-et-Loire, 
 Bey (ort i Frankrike, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, lat 46,82, long 4,97), 
 Bey, Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Bey, Ain (ort), ort, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Sydsudan 

 Bey (wadi), Lakes,